Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1987 го́да () — 43-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Участники 
По итогам сезона 1986 года Класс «А» покинули футбольные клубы:
 «Портовик» (Рига) — 14-е место в турнирной таблице (10 очков)

Из Класса «Б» 1986 квалифицировались футбольные клубы:
 «Машиностроитель» (Резекне)

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста

Сильнейшие по линиям

См. также 
 Первая лига Латвийской ССР по футболу 1987
 Чемпионат Риги по футболу 1987
 Кубок Латвии по футболу 1987

Литература

Ссылки 
 История чемпионатов Латвии по футболу на сайте RSSSF

1987
Спорт в Латвии в 1987 году
Футбол в СССР в 1987 году